Ragni es tanto un nombre femenino noruego como un apellido italiano y puede hacer referencia a:

Nombre 
Anne-Ragni K. Amundsen, política noruega.
Ragni Hestad (1968-), jugadora noruega de voleibol playa.
Ragni Piene (1947-), matemática noruega.

Apellido 
Elio Ragni (1910–1998), atleta italiano;
Gerome Ragni (1935–1991), actor y cantautor estadounidense.
Héctor Ragni (1897–1952), pintor y grabador argentino.
Lucia Ragni (1951–2016), actriz, directora de cine y teatro italiana.
Riccardo Ragni (1991-), futbolista italiano que juega como guardameta.
Ottavio Ragni (1852–1919), general italiano.